Лэ́нхэм (Ла́нем) () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья: 
 Лэнхэм, Джон (1924—2007) — гавайский законодатель, верховный судья Маршалловых островов.
  (род. 1936) — американский учёный-литературовед.
 Ланэм, Сэмюэл Уиллис Такер (1846—1908) — американский политик, губернатор Техаса (1903—1907).
  (1880—1965) — американский политик.
  (1902—1978) — американский генерал, писатель, поэт, близкий друг Эрнеста Хемингуэя.
  (1904—1979) — американский писатель.

Поселения США 
  — поселение в Канзасе и Небраске.
  — бывшее поселение в Мэриленде.
  — поселение в Мэриленде.

См. также 
 Лангем